

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Étienne Hugonet, (1396-1473), évêque français du  ;
 Guillaume Hugonet ( ? -1477), chancelier des ducs de Bourgogne sous Charles le Téméraire ;
 Jean-Raymond Hugonet, (né en 1958), homme politique français ;
 Philibert Hugonet, ( ? -1484), cardinal français du .

 Léon Hugonnet (1842-1910), publiciste, journaliste et diplomate français.

Homonymie
Homonymie de patronyme